Bosut kan syfta på följande platser:

Serbien 

 Bosut (vattendrag), 
 Bosut (ort), 

Robotskapade Serbienförgreningar